Sagar (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Sagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sagar
 Sagar (Karnataka), een dorp in de Indiase staat Karnataka
 Sagar (eiland), een eiland in de monding van de rivier de Hooghly (India)